Het wereldkampioenschap superbike van Estoril 2022 was de derde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2022. De races werden verreden op 21 en 22 mei 2022 op het Autódromo do Estoril nabij Estoril, Portugal.

Superbike
Philipp Öttl, Michael van der Mark en Garrett Gerloff namen geen deel aan de races nadat zij allemaal blessures opliepen tijdens de vrije trainingen op vrijdag. Öttl werd voor de races vervangen door Javier Forés.

Race 1

Superpole

Race 2
Lucas Mahias startte de race niet na een ongeluk in de superpolerace, waarbij hij geblesseerd raakte.

Supersport
Patrick Hobelsberger en Tom Booth-Amos namen geen deel aan de races nadat zij beiden blessures opliepen tijdens de vrije trainingen op vrijdag. Hobelsberger werd voor de races vervangen door Simon Jespersen.

Race 1

Race 2
Andy Verdoïa, Niki Tuuli en Leonardo Taccini startten de race niet na ongelukken in de opwarmtraining, waarbij zij allemaal geblesseerd raakten.

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2022
Estoril